Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1953 var det 20:e världsmästerskapet i ishockey för herrar, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 31:a Europamästerskapet i ishockey för herrar. Turneringen spelades 7 - 15 mars 1953 i Zürich och Basel, Schweiz.

Mästerskapet var uppdelat i en A- och B-turnering, som kallades juniorturneringen. A-turneringen led sportsligt av att lag som Kanada, USA, Norge och Polen inte ställde upp. Endast fyra lag deltog och det sportsliga i turneringen blev än mer ifrågasatt när Tjeckoslovakiens lag bröt turneringen, då deras president Klement Gottwald avled den 14 mars 1953. På grund av detta avslutades turneringen med endast tre lag, som alla var garanterade en medalj. Svenskarna anmärkte på att Sovjet inte hindrats från att delta i idrottsbyte trots Josef Stalins död några dagar tidigare, men de tjeckoslovakiska ledarna menade att man inte tog order från Moskva.

Kanada och USA var inte välkomna till Schweiz efter att ett amerikanskt lag varit inblandat i en skandalmatch med slagsmål i Basel 1952.

Sverige vann sitt första världsmästerskap, och därmed också europamästerskapstiteln för sjunde gången. Västtyskland fick världsmästerskapssilver och Schweiz erövrade bronsmedaljerna.

Svenskarna firade segern med skinka och ägg, samt lekte Oförberedda talares klubb som då var ett populärt program i Sveriges Radio.

B-turneringen vanns av Italien före Storbritannien och Österrike. Schweiz deltog med ett B-landslag i B-turneringen, som dock ställde upp utom officiell tävlan.

A-turneringen

De fyra lagen spelade en serie med dubbelmöten på grund av det låga deltagarantalet.

Tabell

Matcher

Slutställning

B-turneringen

Tabell

Matcher

Laguppställningar

Sverige
Målvakter: Thord Flodqvist, Hans Isaksson
Backar: Göte Almqvist, Åke "Plutten" Andersson, Lasse Björn, Rune Johansson, Sven Thunman 
Forwards: Hans Tvilling, Stig Tvilling, Göte "Vicke Hallon" Blomqvist, Sigurd Bröms, Stig "Stickan" Carlsson, Erik "Epa" Johansson, Gösta "Lill-Lulle" Johansson, Rolf "Mackan" Pettersson, Sven Tumba, Hans "Stöveln" Öberg

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1953 i Schweiz
Internationella ishockeytävlingar i Schweiz
Ishockeysäsongen 1952/1953
Sport och politik
1953
Sportevenemang i Basel
Sportevenemang i Zürich
Basel under 1900-talet
Zürich under 1900-talet